Haundorf ist der Ortsname von

 Haundorf, Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Haundorf (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Haundorf (Schnelldorf), Ortsteil der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haundorf (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern